

Старі Біскупиці — село в гміні Слубіце Слубицького повіту Любуського воєводства
 Старі Біскупиці — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства